Хідаят Гейдаров Мінаят огли  — азербайджанський дзюдоїст, призер чемпіонатів світу, чемпіон Європи.

Спортивні результати на міжнародних змаганнях

Виступи на Чемпіонатах світу

Виступи на Чемпіонатах Європи

Примітки

Посилання 
 Хідаят Гейдаров на сайті International Judo Federation

Азербайджанські дзюдоїсти
Чемпіони Європи з дзюдо